Литовский крест может означать:

 Литовский крест — традиционное литовское искусство обработки и украшения крестов.
 Литовский крест — герб Ягеллонов, часть герба Великого княжества Литовского «Погоня».